Kadoelen (Flevoland), buurtschap in de Noordoostpolder, voormalig werkkamp.
Kadoelen (Amsterdam), wijk van Amsterdam, voormalige buurtschap in de gemeente Landsmeer.
Kadoelen (Overijssel), buurtschap in de gemeente Steenwijkerland.